Navas de Tolosa (entitat de població)
 Batalla de Las Navas de Tolosa (1212), batalla decisiva de la Reconquesta
 Navas de Tolosa antic nom de l'estació de Navas del Metro de Barcelona